Айме Удока (; род. 9 августа 1977, Портленд Орегон, США) — американский баскетбольный тренер команды НБА «Бостон Селтикс», бывший профессиональный игрок, представлявший сборную Нигерии.

Карьера игрока 
Име Удока, легкий форвард, учился в средней школе Джефферсона, Портленд, в Восточном Университете штата Юта и Университете Сан-Франциско, прежде чем перевестись в Портлендский государственный университет и выступать в нём за «Викингов»

Тренерская карьера

Сан-Антонио Спёрс 
28 августа 2012 года Айме Удока стал ассистентом главного тренера «Сан-Антонио Спёрс» Грегга Поповича. Тренерский штаб «Спёрс» привёл техасский клуб к победе над «Майами Хит» в финале НБА 2014 года.

Филадельфия Севенти Сиксерс 
В июле 2019 года Айме был назначен ассистентом главного тренера «Филадельфия Севенти Сиксерс».

Бруклин Нетс 
30 октября 2020 года Айме Удока вошёл в тренерский штаб «Бруклин Нетс».

Бостон Селтикс 
28 июня 2021 года Удока был назначен главным тренером «Бостон Селтикс».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в других лигах

Примечания 

Баскетболисты США
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки «Сакраменто Кингз»
Игроки БК «Гран-Канария»
Игроки БК «Мурсия»
Баскетбольные тренеры США
Тренеры «Бостон Селтикс»